Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tom Okker che ha battuto in finale Jaime Fillol 4-6, 6-3, 6-3, 7-5.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1973